Jane Hamilton – nobildonna scozzese
 Jane Hamilton – attrice e modella statunitense
 Jane Hamilton – scrittrice statunitense